Денё́вр () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Баккара.

География 

						
Денёвр расположен в 50 км к юго-востоку от Нанси на левом берегу Мёрта. Непосредственно граничит с Баккарой, которая располагается к востоку от Денёвра.

История 
 Следы галло-романской культуры. Благодаря стратегическому положению плато на берегу Мёрта это место было выбрано древними римлянами во время покорения галлов для сооружения военного лагеря, названного Danweren (по кельтскому имени).

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 534 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Реми сооружена в 1747 году.
 Археологический музей галло-романской эпохи.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель